San Fracisco kan syfta på följande platser:

Colombia 

 San Francisco (ort i Colombia, Cundinamarca, lat 4,98, long -74,29), 
 San Francisco (kommun i Colombia, Cundinamarca, lat 5,00, long -74,28), 

Robotskapade Colombiaförgreningar